Uomini d'acciaio  (Men of Steel) – film del 1926 diretto da George Archainbaud
Men of Steel – film del 1932 diretto da George King
Men of Steel – film del 1990 diretto da Agnieszka Piotrowska